Río Linares puede hacer referencia a:
 Río Linares (afluente del Alhama), río de las provincias españolas de Soria y La Rioja. 
 Río Linares (Navarra), afluente del Ebro, en España.
 Río Linares (afluente del Ablanquejo) (también río Salado), río de la provincia española de Guadalajara.
 Río Linares (Asturias) (también río de la Ría), en España.
 Río Villahermosa (también llamado río Linares en su curso alto), discurre por las provincias españoles de Teruel y Castellón.